Le swap, qui signifie en anglais échange ou permutation, peut désigner les concepts suivants :
 En informatique, le swap ou espace d'échange sert à étendre la mémoire utilisable par un système d'exploitation, par un fichier d'échange ou une partition dédiée.
 En informatique, swap est aussi une instruction de certains processeurs et une fonction de certains langages de programmation qui permet l'échange de deux variables.
 En téléphonie mobile pendant la période de garantie le swap est le fait de faire un échange standard de votre mobile en panne contre un mobile qui a été reconditionné à neuf
 en finance le swap est un produit dérivé financier. Le swap est un échange de créance de devises différentes, à des termes différents, à un taux d'intérêt fixe ou variable, dans des pays différents pour diversifier et donc optimiser les portefeuilles de créances des banques et des entreprises ;
 sur la blogosphère le swap est un échange de cadeaux entre internautes autour d'un thème donné : une personne prépare un colis et une gentille lettre en fonction des goûts de sa « swappée » afin de lui faire plaisir. Celui qui reçoit le cadeau fera pareil à son tour ;
 en automobile le swap est le fait de remplacer un moteur de véhicule. Le  a souvent comme but une augmentation de puissance plus aisée qu'une modification en profondeur du moteur d'origine du véhicule. Cela permet de faire du véhicule ce qu'on appelle un «  » : un véhicule de forte puissance sous un aspect anodin. Une autre fonction du swap est plus simplement de remplacer un moteur défectueux, afin de réparer un véhicule souvent plus rapidement et à moindre frais qu'une ouverture et une réparation du moteur d'origine.
 Swap est un jeu vidéo de réflexion de Microïds sorti en 1990. 
 Dans le long-métrage Les Dissociés, de Suricate, le swap est présenté comme l'échange entre deux personnes de leur corps enveloppe corporel.